Хе́льге Па́йер (; род. 9 августа 1979, Вельс) — австрийский футболист, вратарь.

Хельге Пайер начал играть в футбол в 6-летнем возрасте в школе клуба «Айнтрахт Вельс». В 1991 году он перешёл в школу «Рапида». На детском и юношеском уровне он выступал за сборные страны всех возрастов начиная с U11.

В 1997—2000 годах Пайер играл за вторую команду венского «Рапида», в сезоне 2000/01 был отдан в аренду в «АСК Коттингбрунн». С 2001 года играет за первую команду «Рапида».

В сборной Австрии дебютировал в 2003 году. Был включён в заявку на Евро-2008, однако из-за болезни участия на «континентальном форуме» не принял.

Достижения 
 Чемпион Австрии: 2005, 2008

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на сайте «Рапида»
 Статистика выступлений за «Рапид»
 
 Профиль на сайте Футбольной ассоциации Австрии

Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу
Игроки ФК «Рапид» Вена
Игроки ФК «Коттингбрунн»